Венети може да се односи на:
 Венети (или Венеди, Венди), назив за словенска племена са подручја Балтика
 Венети (или Венеди, Венди), назив за народ који је живео на простору данашње Венеције
 , галско племе у Бретањи

Види још 
 Венеди
 Венди
 Винди